Mesopotamia (griechisch Μεσοποταμία „zwischen Flüssen“) ist die geografische Bezeichnung für
 Mesopotamien, Landschaft im Vorderen Orient des Altertums
 Mesopotamia (Provinz), römische Provinz an der Grenze zum Partherreich
 Mesopotamien (byzantinisches Thema), byzantinische Verwaltungseinheit im östlichen Anatolien
 Mesopotamia (Argentinien), Landschaft
Orte:
 Mesopotamia (Makedonien), ehemalige Gemeinde in Griechenland
 Mesopotamia (St. Vincent und die Grenadinen)

Mesopotamia ist des Weiteren der Name von:
 (56000) Mesopotamia, Asteroid
Siehe auch:
 Mesopotam